Захаровка () — село в Ивановском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 123 человека. Занимает площадь 13,562 км². Почтовый индекс — 75420. Телефонный код — 5531.

Местный совет 
75 420, Херсонская обл., Ивановский р-н, с. Трофимовка

Ссылки 
 Захаровка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Ивановского района (Херсонская область)